Le patronyme Dehu ou Dehut indique une provenance : Huy (wallon : hu; gentilé : hutois), 
d'où aussi les patronymes Dehuy ou de Huy et Dehoy ou de Hoy (Huy en nl. : Hoei).

Frédéric Déhu (1972-), footballeur international français ;
Maurice Dehu (1952-), homme politique belge.